Pourbus est le nom d'une famille de peintres :

Frans Pourbus le Jeune (vers 1569-1622) ;
Frans Pourbus l'Ancien (1545-1581), père du précédent ;
Pieter Pourbus, père du précédent.